Орля́к:
 Орляк () — род травянистых папоротников.
 Орляк — село в Добричской области Болгарии.

См. также 
 Орляки (значения)
 Орляковые (значения)